Сергей Северин:
 Северин, Сергей Евгеньевич (1901—1993) — советский и российский биохимик, академик АМН СССР (1947) и АН СССР (1968), Герой Социалистического труда (1971).
 Северин, Сергей Евгеньевич (1955—2016) — российский биохимик, директор Московского научно-исследовательского института медицинской экологии, член-корреспондент РАМН (2002), сын Е. С. Северина. Северин, Сергей Сергеевич (род. 1980) — украинский политик, народный депутат Украины IX созыва.